Кузьменки — название населённых пунктов.

Россия 
 Кузьменки — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Кузьменки — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Кузьменки — село в Арсеньевском районе Тульской области.
 Кузьменки — деревня в Одоевском районе Тульской области.

Украина 
 Кузьменки — село в Горишнеплавневском городском совете Полтавской области.
 Кузьменки — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Кузьменки — село в Решетиловском районе Полтавской области.

См. также